Александр Люткевич:

 Люткевич, Александр Григорьевич (1867—1928) — российский врач-офтальмолог, профессор.
 Люткевич, Александр Евгеньевич (род. 1960) — советский и российский режиссёр-мультипликатор, художник-аниматор и художник-карикатурист.